

Sciences et techniques 
En astronomie et en planétologie :
  est un astéroïde de la ceinture principale ;
 l'astroblème de Rochechouart-Chassenon est un ensemble de marques laissées près des villages de Rochechouart et Chassenon (Haute-Vienne et Charente, en France) par l'impact d'un astéroïde tombé il y a environ 207 millions d'années.

Culture et société 
Plusieurs monuments français portent le nom de Rochechouart :
 la barrière de Rochechouart, une ancienne porte d'octroi du mur des Fermiers généraux, à Paris ;
 le château de Rochechouart, qui domine la ville de Rochechouart (Haute-Vienne, région Nouvelle-Aquitaine) ;
 l'hôtel de Rochechouart, un hôtel particulier parisien qui abrite le ministère de l'Éducation nationale.

Patronyme 

 la maison de Rochechouart, la plus ancienne famille de la noblesse française au , et les vicomtes de Rochechouart ; 
 la maison de Rochechouart de Mortemart, branche cadette de la précédente ;
 Aimery  de Rochechouart, fondateur de la dynastie en 980 ;
 Aimery-Louis-Roger de Rochechouart (1744-1791), général et député, membre de l'Assemblée constituante de 1789 ;
 Casimir-Louis-Victurnien de Rochechouart de Mortemart (1788-1875), général et Premier ministre sous Charles X ;
 Élisabeth Françoise Armide de Rochechouart (1750-1805), royaliste et contre-révolutionnaire ;
 François Charles de Rochechouart (1703-1784), général et gouverneur d'Orléans ;
 Gabriel de Rochechouart de Mortemart (1600-1675), premier gentilhomme de la Chambre de Louis XIII et gouverneur de Paris ;
 Gabrielle de Rochechouart de Mortemart (1633-1693), sœur aînée et confidente de Madame de Montespan ;
 Jean de Rochechouart (?-1398), archevêque de Bourges et d'Arles, cardinal ;
 Jean-François-Joseph de Rochechouart (1708-1777), cardinal et évêque de Laon ;
 Jean-Louis Roger de Rochechouart (1717-1776), général ;
 Louis-Jules Émilien (dit Julien) de Rochechouart (1830-1879), ministre plénipotentiaire en Chine ;
 Louis-Victor de Rochechouart de Mortemart (1636-1688), maréchal de France ;
 Louis-Victor-Léon de Rochechouart (1788-1858), général et gouverneur de Paris ;
 Françoise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart (1640-1707), dite Madame de Montespan, favorite de Louis XIV ;
 Marguerite de Rochechouart (1665-1727), abbesse de Montmartre ;
 Marie Adrienne Anne Clémentine de Rochechouart de Mortemart (1847-1933), femme politique, écrivain, première femme titulaire du permis de conduire en France ;
 Marie-Madeleine de Rochechouart (1645-1704), abbesse de l'abbaye Notre-Dame de Fontevraud ;
 Pierre-Jules-César de Rochechouart (1698-1781), évêque d'Évreux puis évêque de Bayeux ;
 René-Anne-Victurnien-Roger de Mortemart de Rochechouart (1804-1893), homme politique français et député du Rhône ;

Toponyme

Haute-Vienne 
 Rochechouart, sous-préfecture de la Haute-Vienne (région Nouvelle-Aquitaine) ;
 l'arrondissement de Rochechouart ;
 le canton de Rochechouart.

Paris 
 le boulevard Marguerite-de-Rochechouart (anciennement boulevard de Rochechouart), une artère située dans le  et le s ;
 le quartier de Rochechouart, un quartier du  ;
 la rue Marguerite-de-Rochechouart (anciennement rue de Rochechouart), une voie du  ;
 Barbès-Rochechouart, une station des lignes 2 et 4 du métro.